МС или MC — двубуквенная аббревиатура, которая может означать несколько различных понятий.

МС (кириллица) 
 Мастер спорта — спортивное звание
 Молодой специалист — педагогическое понятие
 Масс-спектрометрия
 Министерство связи
 Метаболический синдром
 Мэри Сью — архетип персонажа
 МС-1 (Т-18) — советский лёгкий пехотный танк 1920-х годов
 МС-21 — среднемагистральный российский самолёт
 МС — серия трамваев Моторный Стальной производства завода «Красный Путиловец»
 МС — обозначение советской композиционной взрывчатки, созданной для нужд ВМФ
 мс — миллисекунда (1/1000 доля секунды)
А также сокращения для:
 Миротворческие силы ООН
 Манчестер Сити — английский футбольный клуб
 Межпарламентский союз
 Материальные средства

MC (латиница) 
 Master of Ceremonies, MC, эмси — английское название для конферансье (в хип-хоп культуре — исполнитель рэпа)
 Micro computer — советские микрокомпьютеры: Электроника МС 1502 и Электроника МС 6313
 MasterCard — международная финансовая организация и одноимённая пластиковая карта
 Microcontroller, MC, микроконтроллер — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами
 Midnight Commander — файловый менеджер в Unix
 1100 в римской нотации
 Military Cross — британская награда Военный крест
 Music Cassette — записанная компакт-кассета, аудиокассета
 Micro Cassette — разработанные в 1969 году фирмой Olympus микрокассеты для диктофонов и автоответчиков
 Medium Coeli в астрологии — точка пересечения эклиптики с небесным меридианом
 Motorcycle Club, МС, мотоклуб — устойчивое сообщество байкеров.

Прочие латинские сочетания 
 Mc — приставка в гэльских фамилиях, означающая «сын такого-то», например, McDonald
 .mc — домен верхнего уровня для Монако

В английском языке 
 MC — сокращение СИ для мегакулона (в русском — МКл)
 mC — сокращение СИ для милликулона (в русском — мКл)

Примечания